Die folgende Liste ist eine Zusammenstellung der Skigebiete in Nordmazedonien (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Einzelnachweise

Weblinks 

Nordmazedonien
!Skigebiete in Nordmazedonien
!Skigebiete
Tourismus (Nordmazedonien)
!Skigebiete